Xhepa ist der Familienname folgender Personen:

 Denni Xhepa (* 2003), albanischer Skirennläufer
 Margarita Xhepa (* 1932), albanische Schauspielerin